2 miejscowości w Polsce: 
 Chalin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Dobrzyń nad Wisłą 
 Chalin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Sieraków